Babiński – herb szlachecki

osoby o nazwisku Babiński:
 Aleksander Babiński (1823–1899) – polski inżynier górniczy
 Andrzej Babiński (1938–1984) – polski poeta
 Andrzej Babiński – polski dziennikarz
 Antoni Babiński (1812–1847) – emisariusz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
 Czesław Babiński (1919-1977) – śpiewak
 Henri Babinski (1855–1931) – francuski inżynier i autor książek kucharskich polskiego pochodzenia
 Jan Babiński (1873–1921) – polski chemik, inżynier cukrownik, wykładowca akademicki
 Józef Babiński (1857–1932) – francuski neurolog polskiego pochodzenia
 Leon Babiński (1891–1973) – polski prawnik, cywilista
 Mieczysław Babiński (1897–1984) – polski taternik i japonista
 Stanisław Babiński (ur. 1937) – polski polityk
 Wacław Babiński (1887–1957) – polski dyplomata
 Zbigniew Babiński (1896–1940) – polski lotnik

Zobacz też 
 Bąbiński

Przypisy